И́гор Кра́левски (10 ноября 1978, Скопье, СРМ, СФРЮ) — македонский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Выступал за клубы «Цементарница», «Македония», «Работнички», хорватский «Хайдук» (Сплит). В составе «Работничков» в 2005 году принимал участие в матчах предварительного раунда Лиги Чемпионов против московского «Локомотива». С 2007 по 2008 год играл за «Луч-Энергию» из Владивостока.

В сборной 
Сыграл 3 матча за национальную сборную Македонии (дебютировал 4 июня 2005 года в матче против сборной Армении).

Достижения 
 Чемпион Македонии (3): 2004/05, 2005/06, 2008/09
 Бронзовый призёр чемпионата Македонии: 2009/10
 Финалист Кубка Македонии: 2008/09
 Финалист Кубка Хорватии: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте телеканала «Спорт»
 
 

Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Цементарница»
Игроки ФК «Македония»
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Металлург» Скопье
Игроки ФК «Тетекс»